Милош Трифунович:
 Трифунович, Милош (1871—1957) — сербский политик, премьер-министр Югославии.
 Трифунович, Милош (род. 1984) — сербский футболист.